John Eardley-Wilmot kan syfta på:

* John Eardley Wilmot (1709–1792), engelsk jurist
 John Eardley-Wilmot, 1:e baronet (1783–1847), engelsk politiker
 John Eardley-Wilmot, 2:e baronet (1810–1892), engelsk politiker